Лофотрохозои (Lophotrochozoa (/ləˌfɒtroʊkoʊˈzoʊə/, «животные с гребнем/колесом») — клада первичноротых животных в составе клады Спиральные. Была признана монофилетической группой на основании молекулярных данных. В кладу входят такие животные, как кольчатые черви, моллюски, мшанки, брахиоподы и плоские черви.

Характеристика 
Клада лофотрохозоев названа в честь двух отличительных характеристик её членов: структуры питания - лофофора, которая представляет собой реснитчатый венец щупалец, окружающих рот, и стадии развития - трохофора личинки. Лофофораты, такие как Brachiozoa и мшанки, имеют лофофоры, а представители Спиральных, такие как моллюски и кольчатые черви, иногда имеют трохофоры.

Группы 
Лофотрохозои были определены в 1995 году как "последний общий предок трёх традиционных таксонов щупальцевых (брахиоподы, мшанки и форонидные черви), моллюсков и кольчатых червей". В некоторых филогенетических гипотезах Лофотрохозои используются как синоним Спиральных первичноротых.

В состав Лофотрохозоев входят базальные группы Циклиофоры и Моллюски, а также более производные группы Щупальцевые, Немертины и Кольчатые черви.

Список примечаний 

Спиральные